Grigoris ou Krikoris (mort en 343 ap. J.-C.) est un catholicos de l’Église albanienne et un martyr.

Biographie 

Selon les historiens arméniens Moïse de Khorène et Movsès Kaghankatvatsi, Grigoris ou Krikoris est un des fils de Vertanès, le fils de Grégoire  l'Illuminateur.

Selon Moïse de Khorène, Grigoris aurait été sacré à l’âge de 15 ans catholicos de l’Église albanienne et de celle de Géorgie où il prêche la foi. Il aurait reçu la consécration des mains de son propre frère Houssik, catholicos d’Arménie, selon Fauste de Byzance.

Grigoris se rend au pays des Mazhouk (Massagètes ?) au temps du roi Sanêsan ou Sanatrouk, un Arsacide païen, qui le fait mettre à mort en 343 dans la plaine de Vatnik (ou Vatnian) près de la mer Caspienne avec Daniel et Eghia, deux de ses fils qui étaient devenus les disciples du saint. 

Ses reliques ont été portées au village d’Hacou par des moines syriens avec celles d’un religieux qui gardait celles de saint Zacharie et de saint Pantaléon, ainsi que celles d’un jeune nommé Dijigh mis à mort pour la foi. Après la mort de Grigoris, le paganisme et le magisme auraient régné de nouveau en Albanie du Caucase. Selon une autre tradition rapportée par Moïse de Khorène, ses diacres ayant enlevé le corps l'ont porté en « Petit Siounik » et enseveli dans le bourg d'Amaras (i.e. dans l'actuel Haut-Karabagh). 

Cette pieuse légende semble vouloir justifier rétroactivement la prépondérance revendiquée de l’Église apostolique arménienne sur l'Église albanienne.

Famille

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Église albanienne
 Liste des catholicos albaniens

Bibliographie 
 Marie-Félicité Brosset, Histoire de la Géorgie, « Additions & éclaircissements » : Additions XXVI, p. 473, Extraits de l’Histoire des Aghovans en arménien par Movse Kaghancantovatsi.
 .
 .
 .

Décès en 343
Albanie du Caucase
Religieux de l'Église apostolique arménienne
Saint arménien
Religion au Haut-Karabagh
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata